Pierre Capdevielle est le nom de

 Pierre Capdevielle (compositeur) (1906-1969), chef d'orchestre français 
 Pierre Capdevielle (rugby à XV) (né en 1974), joueur de rugby à XV français